Bradford är ett storstadsdistrikt i West Yorkshire, England. Distriktet har 522 452 invånare (2011).

Civil parishes 
 Addingham, Baildon, Bingley, Burley, Clayton, Cullingworth, Denholme, Harden, Haworth, Cross Roads and Stanbury, Ilkley, Keighley, Menston, Oxenhope, Sandy Lane, Silsden, Steeton with Eastburn, Trident, Wilsden och Wrose.

Referenser 

Bradford
Englands distrikt
West Yorkshire